De Tilburgse tak van de Missionarissen van het Heilig Hart
 Het voormalige Tilburgse klooster van deze congregatie, een gemeentelijk monument
 De Tilburgse buurt waarin dit voormalige klooster staat, in de wijk Oud-Zuid, zie Wijken en buurten in Tilburg
 Een appartementencomplex in en bij dit voormalige klooster